Frente Amplio por la Democracia puede referirse a:

 Frente Amplio por la Democracia: coalición política de Nicaragua
 Frente Amplio por la Democracia: partido político de Panamá.